O Hamilton Wanderers Association Football Club é um clube semi-profissional de futebol com sede em Hamilton, Nova Zelândia. A equipe compete na ASB Premiership.

História 
O clube foi fundado em 1913.

Elenco 2020/21 
 Última atualização: 10 de Dezembro de 2019.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 1913